Okręty o nazwie Grille
 SMS Grille – królewski jacht pruskiej admiralicji, zwodowany w 1857 
 Grille – niemieckie awizo, zwodowane w 1934, pełniło rolę jachtu państwowego III Rzeszy

Wozy bojowe
 Grille – niemieckie działo samobieżne z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 La Grille